El evento espada individual femenino de esgrima olímpica, se celebró el 30 de julio de 2012 en el Centro de Exposiciones ExCeL al este de Londres.

La ganadora de la medalla de oro fue la ucraniana Yana Shemyakina que derrotó 9–8 a la alemana Britta Heidemann.

Programación 
Los horarios están en Tiempo Británico (UTC+1)

Resultados

Finales

Primera mitad

Sección 1

Sección 2

Segunda mitad

Sección 3

Sección 4

Referencias

Esgrima en los Juegos Olímpicos de Londres 2012